JcJ est un sigle qui peut désigner :
 joueur contre joueur, un terme lié aux jeux de rôle, décrit un mode de jeu permettant à des joueurs de s'affronter.

JCJ est un sigle qui peut désigner :
 , une revue universitaire bimestrielle à comité de lecture couvrant la justice pénale.